Independência total () — державний гімн Сан-Томе і Принсіпі. Офіційно затверджений 1975 році. Слова написав Алда Невеш да Граса ду Еспіріту Санту. Музику склав Мануел душ Сантуш Баррету де Соза і Алмейда. Слова гімну написані португальською мовою.

Текст гімну 
Приспів:
Independência total,
Glorioso canto do povo,
Independência total,
Hino sagrado de combate.

Dinamismo
Na luta nacional,
Juramento eterno
No pais soberano de São Tomé e Príncipe.
Guerrilheiro da guerra sem armas na mão,
Chama viva na alma do porvo,
Congregando os filhos das ilhas
Em redor da Pátria Imortal.
Independência total, total e completa,
Costruindo, no progresso e na paz,
A nação ditosa da Terra,
Com os braços heróicos do povo.

Приспів
Trabalhando, lutando, presente em vencendo,
Caminhamos a passos gigantes
Na cruzada dos povos africanos,
Hasteando a bandeira nacional.
Voz do porvo, presente, presente em conjunto,
Vibra rijo no coro da esperança
Ser herói no hora do perigo,
Ser herói no ressurgir do País.

Приспів
Dinamismo
Na luta nacional,
Juramento eterno
No pais soberano de São Tomé e Príncipe.

Див. також 
 Герб Сан-Томе і Принсіпі
 Прапор Сан-Томе і Принсіпі

Національні символи Сан-Томе і Принсіпі
Сан-Томе і Принсіпі
Сан-Томе і Принсіпі
Музика Сан-Томе і Принсіпі